Betlejem – miasto w środkowej części Palestyny
 Betlejem w Galilei – moszaw położony w Dystrykcie Północnym, w Izraelu.

Integralne części wsi w Polsce 
 Według TERYT jest ich 9
 Betlejem – część wsi Osieczany w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Betlejem – część wsi Lubinka w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna
 Betlejem − część wsi Rudołowice w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Roźwienica
 Betlejem – część wsi Lecka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Błażowa
 Betlejem – część wsi Leśno w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Betlejem – część wsi Gapowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca
 Betlejem – przysiółek wsi Tymawa w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew
 Betlejem – przysiółek wsi Michałów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Michałów
 Betlejem – część wsi Wymysłów w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Wąchock

Inne 
 Betlejem – część miasta Reda
 Betlejem – nieofic. przysiółek wsi Krzeszów  w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra